Абов — історична область Словаччини й Угорщини

 Абов Юрій Георгійович — російський фізик